Манкієв: — прізвище.

 Манкієв Бекхан Юнузович (* 1986) — російський борець греко-римського стилю, призер чемпіонату світу і Європи, переможець Кубку світу
 Манкієв Назир Юнузович (* 1985) — російський борець греко-римського стилю, олімпійський чемпіон, призер чемпіонату світу і Європи, переможець Кубку світу